Hinrich Balemann ist der Name folgender Personen:

* Hinrich Balemann (Jurist) (1609–1656), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Hinrich Balemann (Theologe) (1692–1761), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Heinrich Balemann (Begriffsklärung)